HMS Glasgow es el nombre de los siguientes buques:
 el crucero HMS Glasgow (C21), de la clase Town;
 el destructor Tipo 42 HMS Glasgow (D88); o
 la fragata Tipo 26 HMS Glasgow (fragata Tipo 26), en construcción.